Осмоловичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Осмоловичи — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Осмоловичи — деревня в Рогачевском районе Гомельской области.
 Осмоловичи — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.